Huba může být:

 expresivní pojmenování pro ústa nebo pro zvířecí tlamu
 řídké označení polibku
 moravsky houba
příjmení osob
Marián Huba – slovenský sochař
Marta Hubová – česká politička HSD-SMS a ODA, poslankyně ČNR a PSP
Martin Huba – slovenský herec a režisér
Mikuláš Huba (herec) – slovenský herec
Mikuláš Huba – slovenský geograf a ekolog
Peter Huba – slovenský hokejista
Peter Huba (historik) – historik a vydavatel

Související články
Hubička
Hubka (rozcestník)

Externí odkazy